23-я церемония вручения премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2016 год состоялась 29 января 2017 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Номинанты были объявлены 14 декабря 2016 года.

Почётный приз за жизненные достижения был вручён комедийной актрисе Лили Томлин.

Лауреаты и номинанты

Кинематограф

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучший актёрский состав в игровом кино 
{| class="wikitable" width="72%" align="centre"
|-
! Лауреаты и номинанты
|-
|style="background:#CFB53B;"|• '«Скрытые фигуры» — Махершала Али, Кевин Костнер, Кирстен Данст, Тараджи П. Хенсон, Элдис Ходж, Жанель Монэ, Джим Парсонс, Глен Пауэлл, Октавия Спенсер
|-
|• «Капитан Фантастик» — Аннализа Бассо, Шри Крукс, Энн Дауд, Кэтрин Хан, Николас Хэмилтон, Саманта Ислер, Фрэнк Ланджелла, Джордж Маккей, Эрин Мориарти, Вигго Мортенсен, Мисси Пайл, Чарли Шотуэлл, Стив Зан
|-
|• «Ограды» — Йован Адепо, Виола Дэвис, Стивен МаккКинли Хендерсон, Расселл Хорнсби, Саня Сидни, Дензел Вашингтон, Майкелти Уильямсон
|-
|• «Манчестер у моря» — Кейси Аффлек, Мэттью Бродерик, Кайл Чендлер, Лукас Хеджес, Гретчен Мол, Мишель Уильямс
|-
|• «Лунный свет» — Махершала Али, Наоми Харрис, Андре Холланд, Джаррел Джером, Жанель Монэ, Треванте Родес, Эштон Сандерс
|}

 Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино 

 Лучший актёрский состав в комедийном сериале 

 Премия Гильдии киноактёров США за вклад в кинематограф 

 См. также 
 «Оскар» 2017 (главная ежегодная национальная кинопремия США) «Золотой глобус» 2017 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы) BAFTA 2017 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств) «Сезар» 2017 (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Спутник» 2017 (премия Международной пресс-академии)
 Золотая малина 2017 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)''

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты на официальном сайте премии Гильдии киноактёров США 
 Премия Гильдии киноактёров США-2017 на сайте IMDb 

Церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США
2017 год в Калифорнии
События 29 января
Январь 2017 года
Гильдия киноактёров США
Гильдия киноактёров США